Пантелеи́мон () — мужское имя греческого происхождения, церковнославянская (православная) форма имени Пантелеймон.

Носители, известные по имени 
 Великомученик Пантелеимон (ум. 305) — христианский святой, целитель.
 Пантелеимон (Арафимос) (род. 1974) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Браззавильский и Габонский.
 Пантелеимон (Аржаных) (1872—1937) — игумен Русской православной церкви, преподобномученик.
 Пантелеимон (Бащук) (род. 1961) — епископ Украинской Православной Церкви (Московского патриархата), архиепископ Бучанский.
 Пантелеимон (Безенитис) (1938—2014) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Аттикийский.
 Пантелеимон (Дескас) (род. 1964) — епископ Церкви истинно-православных христиан Греции, митрополит Пирейский и Островов.
 Пантелеимон (Долганов) (род. 1941) — епископ Русской православной церкви, митрополит Ярославский и Ростовский.
 Пантелеимон (Калпакидис) (род. 1945) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Верийский.
 Пантелеимон (Караниколас) (1919—2006) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Коринфский.
 Пантелеимон (Кондояннис) (род. 1935) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Бельгийский (1982—2013).
 Пантелеимон (Кутовой) (род. 1955) — епископ Русской православной церкви, митрополит Красноярский и Ачинский.
 Пантелеимон (Лампадариос) (род. 1955) — епископ Александрийской православной церкви.
 Пантелеимон (Луговой) (род. 1967) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Уманский и Звенигородский.
 Пантелеимон (Максунов) (1872—1933) — епископ Русской православной церкви, епископ Хабаровский.
 Пантелеимон (Митрюковский) (1912—1993) — епископ Русской православной церкви, епископ Казанский и Марийский.
 Пантелеимон (Поворознюк) (род. 1973) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Луганский и Ачевский.
 Пантелеимон Прохоров (в миру Пётр Савельевич; 1811—1884) — схимонах, подвижник, основатель Костычевской Смоленской женской общины.
 Пантелеимон (Родопулос) (род. 1929) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Тиролойский и Серендийский.
 Пантелеимон (Рожновский) (1867—1950) — епископ Русской православной церкви, экзарх Белоруссии, архиепископ Минский и Белорусский.
 Пантелеимон (Романовский) (род. 1952) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), архиепископ на покое.
 Пантелеимон (Рудык) (1898—1968) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Эдмонтонский и Канадский.
 Пантелеимон (Сархо) (род. 1949) — епископ Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата, митрополит Оулуский.
 Пантелеимон (Склавос) (род. 1936) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Пантелеимон (Шатов) (род. 1950) — епископ Русской православной церкви, епископ Орехово-Зуевский.

Топоним 
  — село в Греции, в сообществе  в общине Дион-Олимбос в Центральной Македонии.
  — село в Греции, в сообществе  в общине Килкис в Центральной Македонии.
  — село в Греции, в общине Дион-Олимбос в Центральной Македонии.
  — село в Греции, в сообществе  в общине Дион-Олимбос в Центральной Македонии.

См. также 
 Айос-Панделеимонас

Страницы значений:Тёзки